Molekulska formula -{C7H5NS}- se može odnositi na:

 Benzotiazol
 Fenil izotiocijanat